Plusieurs lieux sont placés sous le vocable de Sainte Euphémie de Chalcédoine, martyrisée sous Dioclétien :

Églises 
 Sainte-Euphémie (en grec Ἁγία Εὐφημία / Hagía Euphèmía) est le nom de deux églises byzantines; 
 Sainte-Euphémie, une église située à Sainte-Euphémie, dans l’Ain ;

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, village du Québec

Santa Eufemia, commune espagnole de la province de Cordoue 
 Santa Eufemia del Arroyo, commune de Castille et Léon;
 Santa Eufemia del Barco, commune de Castille et Léon;

Sainte-Euphémie est une commune française, située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes.
 Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze est une commune française, située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes.

Sant'Eufemia a Maiella, commune de la province de Pescara;
 Sant'Eufemia d'Aspromonte, commune de la province de Reggio de Calabre;
 Sant'Eufemia Lamezia, ancienne commune de la province de Catanzaro, aujourd'hui intégrée à celle de Lamezia Terme;
 Sant'Eufemia, localité de la commune de Tricase dans la province de Lecce;
 Sant'Eufemia della Fonte, localité de Brescia;
 le golfe de Sainte-Euphémie, un golfe d'Italie situé dans l'ouest de la Calabre.

, page d'homonymie

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France